Tuluit Kangerluat bezeichnet:
 Tuluit Kangerluat (Bucht, Killiat), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tuluit Kangerluat (Bucht, Sallersuaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tuluit Kangerluat (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland